Autumn Classic International 2019 — шестой международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, который проходил в канадском городе Оквилл с 12 сентября по 14 сентября 2019 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является первым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация  о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
 Результаты  на сайте спортивной федерации Skate Canada

2019 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования в Онтарио
Сентябрь 2019 года
Спорт в Канаде в 2019 году